Miejscowości w USA:
 Wolcott – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Eagle
 Wolcott – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Wolcott – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Wolcott – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Wolcott – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Wolcott – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
Gminy w USA:
 Wolcott (ang. Wolcott Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Wolcott (ang. Wolcott Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Wolcott (ang. Wolcott Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille